Cassandra — figura da mitologia grega

Geografia 
 Cassandra (Pensilvânia) — distrito do condado de Cambria,no estado americano da Pensilvânia
 Cassandreia ou Potideia — cidade da antiga Macedônia fundado por Cassandro

Outros 
 Cassandra Nova — personagem dos X-Men
 Cassandra (canção) — canção da banda norueguesa Theater of Tragedy

Desambiguações de topônimos